Miettinen peut faire référence à : 
 Alma-Sofia Miettinen dite Alma (née en 1996), chanteuse finlandaise.
 Antti Miettinen (né en 1980), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur.
 Camilo Miettinen (né en 1986), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais et colombien.
 Hannes Miettinen (1893-1968), athlète finlandais spécialiste du cross-country. 
 Jami Miettinen (né en 198), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.
 Jarkko Miettinen (né en 1978), pilote automobile finlandais de rallyes.
 Kaisa Miettinen (née en 1965), mathématicienne finlandaise.
 Olli Miettinen (né en 1983), coureur cycliste finlandais, spécialiste du cyclo-cross.
 Olli Miettinen (peintre) (1899-1969), artiste peintre finlandais.
 Rauno Miettinen (né en 1949), ancien sauteur à ski et spécialiste finlandais du combiné nordique.